Dette er en liste over byer i Aserbajdsjan. Den giver en oversigt over udviklingen af folketallet i det større byer'''.

Byer i Aserbajdsjan

Referencer 

 
Lister over byer
Lister relateret til Aserbajdsjan